Okręty US Navy o nazwie USS „Undaunted”

 Pierwszy USS „Undaunted” (AT-58) był trałowcem floty typu Undaunted. Zbudowany w 1917 roku i skreślony w roku 1946.
 Drugi USS „Undaunted” (ATA-199) był pomocniczym trałowcem floty typu Sotoyomo. Zbudowany w 1944 roku i przekazany do NOAA w 1963 roku.

Undaunted